Paustian ist ein Familienname. Bekannte Namensträger sind:

 Dennis Paustian-Döscher (* 1980), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Susanne Kluge-Paustian (* 1966), deutsche Journalistin